William Bakewell (1888–1969), Amerikaans ontdekkingsreiziger
 William Bakewell (1908–1993), Amerikaans acteur